...Baby One More Time (album), een album van Britney Spears
 ...Baby One More Time (single), de gelijknamige single van dit album